|-
| 33701 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33702 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33703 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33704 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33705 - || 1999 LJ || 5 iunie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 33706 - ||  || 10 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33707 - ||  || 8 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33708 - ||  || 8 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33709 - ||  || 8 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33710 - ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33711 - ||  || 12 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33712 - ||  || 10 iunie 1999 ||  || 
|-
| 33713 - ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33714 - ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33715 - ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33716 - ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33717 - ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33718 - ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33719 - ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33720 - ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33721 - ||  || 12 iunie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 33722 - || 1999 NO || 7 iulie 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 33723 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33724 - ||  || 12 iulie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 33725 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33726 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33727 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33728 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33729 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33730 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33731 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33732 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33733 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33734 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33735 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33736 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33737 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33738 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33739 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33740 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33741 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33742 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33743 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33744 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33745 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33746 Sombart || 1999 OK || 17 iulie 1999 ||  || 
|-
| 33747 Clingan ||  || 14 august 1999 || Farpoint || 
|-
| 33748 - ||  || 15 august 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 33749 - || 1999 QO || 19 august 1999 ||  || 
|-
| 33750 Davehiggins ||  || 6 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 33751 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33752 - ||  || 12 septembrie 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 33753 - ||  || 13 septembrie 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 33754 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33755 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33756 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33757 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33758 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33759 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33760 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33761 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33762 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33763 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33764 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33765 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33766 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33767 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33768 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33769 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33770 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33771 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33772 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33773 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33774 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33775 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33776 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33777 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33778 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33779 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33780 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33781 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33782 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33783 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33784 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33785 - ||  || 13 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33786 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33787 - ||  || 7 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33788 - ||  || 11 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33789 - ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33790 - ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33791 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33792 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33793 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33794 - ||  || 2 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 33795 - ||  || 6 octombrie 1999 ||  || K. Korlević, 
|-
| 33796 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 33797 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33798 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33799 Myra ||  || 19 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 33800 Gross ||  || 8 noiembrie 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-